Мессершмитт Me.210 () — немецкий тяжёлый истребитель, разработанный для замены Bf.110. Свой первый полёт совершил в сентябре 1939 года. Однако, самолёт обладал рядом конструктивных дефектов, которые сильно ограничивали боевую ценность.

В Германии было построено 90 серийных самолётов, ещё 320 недостроенных экземпляров были переданы на хранение. В Венгрии было собрано 267 штук.

Боевое применение 
Они действовали, в основном, на Средиземноморском ТВД: в Тунисе и на Сардинии. Me.210 также использовались в разведывательных целях и привлекались для налётов на объекты на территории Великобритании. В Венгрии Me.210 эксплуатировались до марта 1945 года. Один экземпляр Me.210 на борту подводной лодки был доставлен в Японию, где использовался для испытаний.

Модификации 
 Ме.210А-0 — имел двигатели DB 601F (1350 л. с). Вооружение составляло две 20-мм пушки MG 151 (боекомплект 350 патронов на ствол) и два 7,92-мм пулемёта MG 17 (по 1000 патронов на ствол) под кабиной, а также два 13,2-мм пулемёта MG 131 (по 450 патронов на ствол). Был изготовлен заводами «Мессершмитт» в Аугсбурге и Регенсбурге, а также фирмой МИАГ.
 Ме.210А-1 
 Ме.210С-1 — вариант, строившийся в Венгрии на Дунайском авиазаводе под Будапештом. Самолёт имел двигатели DB 605В (1475 л. с). Самолёт поставлялся в ВВС Венгрии и для люфтваффе. Выпуск начался в декабре 1942 г. и продолжался до начала апреля 1944 г.

Тактико-технические характеристики 

Приведённые ниже характеристики соответствуют модификации Me 210:

Технические характеристики 
 Экипаж: 2 человека
 Длина: 12,15 м
 Размах крыла: 16,40 м
 Высота: 4,30 м
 Площадь крыла: 36,2 м²
 Масса пустого: 7080 кг
 Максимальная взлётная масса: 9715 кг
 Двигатели: 2× Daimler-Benz DB 601F жидкостного охлаждения V12 (варианты Bf.210 С-1, С-2, С-3 и D-1 оснащались двигателями DB605B с устройством MW 50)
 Мощность: 2× 1332 л. с. (993 кВт)

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость: у земли : 460 км/ч, на высоте : 560 км/ч
 Практическая дальность: 1800 км
 Практический потолок: 8900 м

Вооружение 
 Пулемётно-пушечное:
 2 × 20-мм авиапушки MG 151/20
 2 × 7,92-мм пулемёта MG 17
 2 × 13-мм пулемёта MG 131 для стрельбы в задней полусфере
 Бомбовая нагрузка: 1 000 кг

Литература

Ссылки 
 Messerschmitt Me 210- Me 410 Hornisse «Hornet»

Примечания 

Самолёты Messerschmitt
Истребители Германии
Незавершённые статьи об авиации
Истребители Второй мировой войны